Jason Bartlett (né en 1979), joueur américain de baseball
Jason Bartlett, politicien américain